

Вулиця Декабристів — вулиця у місті Жмеринка Вінницької області.
 Вулиця Декабристів — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Декабристів — вулиця в місті Сміла Черкаської області.

 Вулиця Декабристів — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого у місті Белз
 Вулиця Декабристів — колишня назва вулиці Ігоря Каплуненка у місті Біла Церква
 Вулиця Декабристів — колишня назва вулиці Замостя в місті Білопілля Сумської області.
 Вулиця Декабристів — колишня назва вулиці Охріма Судомори у місті Бориспіль.
 Вулиця Декабристів — колишня назва вулиці Князя Острозького у місті Боярка.
 Вулиця Декабристів — колишня назва вулиці Харківської у місті Бровари.
 Вулиця Декабристів — колишня назва вулиці Олекси Довбуша у місті Вінниця.
 Вулиця Декабристів — колишня назва вулиці Героїв Крут у місті Володимир.
 Вулиця Декабристів — колишня назва вулиці Андрія Розумовського у місті Дніпро.
 Вулиця Декабристів — колишня назва вулиці Холодноярських героїв у місті Знам'янка.
 Вулиця Декабристів — колишня назва вулиці Гетьмана Розумовського у місті Ізюм.
 Вулиця Декабристів — колишня назва вулиці Діамантова у місті Кам'янське.
 Вулиця Декабристів — колишня назва вулиці Братства тарасівців в місті Київ, Дарницький район.
 Вулиця Декабристів — зникла вулиця в місті Київ, місцевість Солдатська слобідка.
 Вулиця Декабристів — колишня назва вулиці Шістидесятників у місті Кременчук.
 Вулиця Декабристів — колишня назва вулиці Володимира Панченка в місті Кропивницький.
 Вулиця Декабристів — колишня назва вулиці Дмитра Зеленського у місті Лубни.
 Вулиця Декабристів — колишня назва вулиці Володимира Сотнікова у місті Марганець.
 Вулиця Декабристів — колишня назва вулиці Олександра Шуби у місті Миргород.
 Вулиця Декабристів — колишня назва вулиці Володимира Сосюри у місті Ніжин.
 Вулиця Декабристів — колишня назва вулиці Дисидентів у місті Нововолинськ.
 Вулиця Декабристів — колишня назва вулиці Акі Камбарова у місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Декабристів — колишня назва вулиці Василя Лукашевича у місті Переяслав.
 Вулиця Декабристів — колишня назва вулиці Гаївська у місті Полонне.
 Вулиця Декабристів — колишня назва вулиці Івана Литвиненка у місті Острог.
 Вулиця Декабристів — колишня назва вулиці Героїв Гурб у місті Рівне.
 Вулиця Декабристів — колишня назва вулиці Левка Лук'яненка у місті Сновськ.
 Вулиця Декабристів — колишня назва вулиці Гарбузівська у місті Суми.
 Вулиця Декабристів — колишня назва Преображенської вулиці в місті Херсон.
 Вулиця Декабристів — колишня назва вулиці Левка Лук'яненка в місті Хмельницький.
 Вулиця Декабристів — колишня назва вулиці Петра Деманта у місті Чернівці.
 Вулиця Декабристів — колишня назва вулиці Михайла Вербицького у місті Ужгород.
 Вулиця Декабристів — колишня назва вулиці Івана Сірка у місті Шостка.

Вулиці